Rising Stars (deutsch „aufgehende Sterne“) steht für:

 Rising Stars (Comic), Comicbuchserie von J. Michael Straczynski (1999–2005)
 Rising Stars (Film), US-amerikanischer Film von Daniel Millican (2010) 
 Rising Stars (Verlag), britischer Verlag
 Rising Stars, Preis für Technologieunternehmen, siehe Technology Fast 50 Award
 Rising Stars Challenge, Basketballwettbewerb, siehe NBA All-Star Weekend Rookie Challenge

Siehe auch:
 Rising Star (Begriffsklärung)